Slovenija:
 Dobrovlje (Braslovče, Slovenija), naselje u općini Braslovče
 Dobrovlje (Zreče, Slovenija), naselje u općini Zreče
 Dobrovlje pri Mozirju, naselje u općini Mozirje
 Dobrovlje (planina), planina u Kamniško-Savinjskim Alpama